Jméno a příjmení John Bentley nosí více různých osob:

 John Bentley (fotbalista) (1860–1918) – britský fotbalista a fotbalový trenér
 John Bentley (herec) (1916–2009) – britský herec
 John Bentley (hudebník) (* 1951) – britský baskytarista
 John Bentley (ragbista) (* 1966) – britský ragbista
 John Francis Bentley (1839–1902) – britský architekt
 John Edmund Bentley (1847–1913) – britský ragbista
 John Irving Bentley (1874–1966) – americký fyzik